Гонзо може да се отнася за:

 Гонзо Велики, герой в Мъпет Шоу
 Георги Иванов – Гонзо, български футболист и треньор
 Фернандо Гонсалес, чилийски тенисист
 Гонзо журналистика, субективен стил на повествование